Ghigliottina – dispositivo utilizzato per la decapitazione degli individui condannati alla pena di morte 
 Ghigliottina – trucco dell'illusionismo 
 Ghigliottina – personaggio dei fumetti DC Comics
Ghigliottina parlamentare – procedura parlamentare che termina la fase del dibattito, per passare alla votazione immediata.